Internationell brottslighet kan avse:

 Transnationell brottslighet – brottet begås i mer än ett land
 Brott mot mänskligheten – ett brott som definierats i artikel 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
 Brott mot freden – en av de typer av brott som infördes i stadgan för Nürnbergprocessen 1945-1946
 Folkrätt – en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt

Se även
 Internationell rätt – en sammanfattning av de regler som gäller eller anses gälla mellan två åtskiljda parter i internationella sammanhang
 Terrorism – det systematiska användandet av våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar